Número ordinal
Ou ainda:
Terceiro - uma antiga unidade de medida de tempo
Terceira - uma ilha dos Açores
Terceiro - membro de uma Ordem Terceira

0003